Cedar Cliff Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cedar Cliff Mountain (Jackson County, North Carolina)	
 Cedar Cliff Mountain (Macon County, North Carolina)